św. Patriarcha Abraham – postać biblijna, czczony jako święty w Kościele wschodnim i katolickiej diecezji Jerozolimy
 św. Abraham z Egiptu – mnich koptyjski
 św. Abraham z Arbelii (zm. ok. 348) – biskup Arbeli, męczennik
 św. Abraham z Cyrrhus (zm. 422) – syryjski eremita, biskup Harranu
 św. Abraham z Arazd (zm. 455) – diakon, męczennik
 św. Abraham z Clermont (zm. ok. 485) – założyciel klasztoru w Clermont
 św. Abraham z Armenii (zm. V w.) – eremita, ormiański święty
 św. Abraham z Bułgarii (zm. ok. 1228) – męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Abraham